.cmd i .CMD – rozszerzenie nazwy pliku. 

Wykorzystują ją:
 pliki wsadowe w systemie Microsoft Windows
 pliki CMD (CP/M) w architekturze CP/M-86
 pliki REXX w OS/2

Formaty plików komputerowych